Alfred Sirodot (1831-1900), architecte français.
Simon Sirodot (1825-1903), botaniste et phycologue français.
Patronyme français